Costanzo Balleri – allenatore di calcio italiano
 David Balleri – allenatore di calcio italiano
 Mario Balleri – canottiere italiano